Луи Эно (; 1824, Изиньи-сюр-Мер, Нормандия — 28 марта 1900, Париж) — французский , , , , . Доктор юридических наук.

Биография 
Изучал право в Париже, затем работал ом. Сторонник политической теории легитимизма. В ходе июньского восстания 1848 года во Франции был арестован. После освобождения путешествовал по Северной Европе и Средиземноморью. В своём путевом дневнике подробно описал исторический центр Генуи, Константинополь, Париж, Рим и др.

Вернувшись на родину, в 1851 году окончил Университет Кан-Нормандия, получил степень доктора юридических наук. Темой диссертации стали произведения о древнегреческом поэте Эсхиле. Позже занимался, в основном, журналистикой, сотрудничал с газетами La Vie à la campagne, Le Constructionnel, La Gazette, Le Figaro, L’Illustration.

Также известен как . Перевёл на французский «Страдания юного Вертера» Гёте и «Хижину дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу. Сотрудничал с Гюставом Доре, который проиллюстрировал его работы о путешествиях. Публиковался под псевдонимом Луи де Вернон.

Избранные произведения 

 Проза и произведения для сцены
 La Rose blanche (1857)
 Christine (1858)
 La Rose blanche. Frère Jean. Les Amours de Chiffonnette (1858)
 Hermine (1860)
 L’Amour en voyage (1860)
 Un amour en Laponie (1861)
 Pêle-mêle, novels (1862)
 La Rose blanche. Inès. Une larme, ou Petite pluie abat grand vent (1863)
 Le Roman d’une veuve (1867)
 Un drame intime (1867)
 Le Mariage impromptu, комедия (1863)
 Olga (1864)
 Irène. Un mariage impromptu (1865)
 La Pupille de la Légion d’honneur (2 тома, 1869)
 Histoire d’une femme (1872)
 Les Perles noires (1872)
 Le Secret de la confession (1872)
 Stella (1873)

Путевые заметки
 Promenades en Belgique et sur les bords du Rhin (1852)
 La Terre-Sainte, voyage des quarante pèlerins en 1853 (1854)
 Constantinople et la Turquie, tableau de l’Empire ottoman (1855)
 De Paris à Caen (1856)
 La Norvège (1857)
 Les Îles Hébrides (1858)
 La Vierge du Liban (1858)
 Angleterre, Écosse, Irlande, voyage pittoresque (1859)
 De Paris à Cherbourg, itinéraire historique et descriptif (1859)
 Nadèje (1859)
 Alba (1860)
 Histoire de la littérature des Hindous (1860)
 L’Inde pittoresque (1861)
 En province (1863)
 La Méditerranée, ses îles et ses bords (1863)
 L’Amérique centrale et méridionale (1867)
 Londres (1876)

Искусство и история
 Eschyle (1851)
 Le Salon de 1852 (1852)
 Le Salon de 1853 (1853)
 Mémoires et correspondance de madame d'Épinay, précédées d’une étude sur sa vie et ses œuvres (1855)
 Paris brûlé par la Commune (1871)
 Les Arts industriels : Paris (1877)
 Les Beaux-Arts à l’Exposition universelle de 1878 (1878)
 Guide du Salon (3 тома, 1880—1882)
 Paris-Salon (2 тома, 1881—1883)

Примечания

Ссылки 
 
 Биография

доктора юридических наук
Французские писатели
Французские поэты
Писатели-путешественники
Писатели Нормандии
Драматурги Нормандии
Французские поэты XIX века